Imię i nazwisko George Kerr nosili lub noszą m.in.:
 George Kerr (ur. 1937) – szkocki judoka
 George Kerr (1937-2012) – jamajski lekkoatleta